|-
| 28201 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28202 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28203 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28204 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28205 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28206 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28207 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28208 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28209 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28210 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28211 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28212 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28213 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28214 - || 1998 YW || 16 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28215 - ||  || 16 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 28216 - ||  || 17 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 28217 - ||  || 18 decembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 28218 - ||  || 17 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 28219 - ||  || 23 decembrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 28220 York ||  || 28 decembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 28221 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28222 - ||  || 16 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28223 - ||  || 27 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 28224 - || 1999 AJ || 5 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28225 - || 1999 AS || 7 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28226 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28227 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28228 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28229 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28230 ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 28231 ||  || 10 ianuarie 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 28232 - ||  || 12 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28233 - ||  || 12 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28234 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28235 - ||  || 7 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28236 - ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28237 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28238 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28239 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28240 - ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28241 - ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 28242 Mingantu ||  || 6 ianuarie 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 28243 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28244 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28245 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28246 - ||  || 18 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28247 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 28248 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 28249 - ||  || 21 ianuarie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 28250 - ||  || 22 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28251 - ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 28252 - ||  || 26 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28253 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28254 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28255 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28256 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28257 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28258 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28259 - ||  || 17 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28260 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28261 - || 1999 CJ || 4 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28262 - ||  || 8 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28263 - ||  || 8 februarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 28264 - ||  || 12 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28265 - ||  || 12 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28266 - ||  || 12 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28267 - ||  || 15 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28268 - ||  || 8 februarie 1999 ||  || 
|-
| 28269 - ||  || 15 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28270 - ||  || 15 februarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 28271 - ||  || 6 februarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 28272 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28273 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28274 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28275 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28276 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28277 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28278 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28279 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28280 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28281 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28282 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28283 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28284 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28285 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28286 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28287 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28288 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28289 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28290 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28291 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28292 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28293 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28294 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28295 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28296 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28297 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28298 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28299 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28300 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-